Hermel bezeichnet

 Hermel (Distrikt), Bezirk im Libanon
 Hermel (Stadt), Ort im Libanon

Hermel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Hermel (1935–2017), deutscher Fernsehjournalist und Dokumentarfilmer
 Lars Hermel (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Waldemar Hermel (* 1938), deutscher Materialwissenschaftler

Hermel bezeichnet die Sagengestalt

 Stark Hermel, niederrheinischer Sagenheld (auch Sterk Helmes)